



Населені пункти 
 Зимна Вода — село в Україні, у Львівському районі Львівської області.

Водойми 
 Зимна Вода — річка в межах міста Львова (витоки), ліва притока Домажиру (басейн Дністра).

Транспорт 
 Зимна Вода — проміжний зупинний пункт Львівської залізниці на відтинку Львів — Мостиська.

Зимна Вода — село в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства.
 Зимна Вода — село в гміні Кшивда Луківського повіту Люблінського воєводства.
 Зимна Вода — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства.
 Зимна Вода — село в гміні Ясло Ясельського повіту Підкарпатського воєводства.
 Зимна Вода — село в гміні Нідзиця Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
 Зимна Вода — частина міста Луків у Луківському повіті Люблінського воєводства.
 Зимна Вода — частина міста Лодзь у Лодзинському воєводстві.
 Зимна Вода — частина міста Щучин у Ґраєвському повіті Підляського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Слупя в гміні Слупія Скерневицького повіту Лодзинського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Мосткі в гміні Здунська Воля Здунськовольського повіту Лодзинського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Словик у гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Вонґлчев-Кольонія в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Мокрсько в гміні Мокрсько Велюнського повіту Лодзинського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Шик у гміні Йодловник Лімановського повіту Малопольського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Станькова в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Навойова-Ґура в гміні Кшешовіце Краківського повіту Малопольського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Зґлобиці в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Соколово-Влосцянське в гміні Обрите Пултуського повіту Мазовецького воєводства.
 Зимна Вода — частина села Нехобж у гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства.
 Зимна Вода — частина села Конякув у гміні Істебна Цешинського повіту Сілезького воєводства.
 Зимна Вода — частина села Єленьово в гміні Дзьвежути Щиценського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства.
 Зимна Вода — колонія в гміні Ґоздово Серпецького повіту Мазовецького воєводства.
 Зимна Вода — лісова осада в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства.

Див. також 
 Зімновода